Dream Street ("strada dei sogni" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Amore d'altri tempi (Dream Street) – film del 1921 diretto da David Wark Griffith
Dream Street – film del 2005 diretto da Lonette McKee

Musica 
Dream Street – boy band statunitense
Dream Street – album di Janet Jackson del 1984
 Dream Street – album dei Dream Street del 2001